Haunfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Haunfelder (* 1951), deutscher Historiker und Publizist
 David Haunfelder (1912–1989), deutscher Zahnmediziner sowie Hochschullehrer